

Cinema 

 Monte Carlo – film del 1921 diretto da Fred Sauer
 Monte Carlo – film del 1925 diretto da Louis Mercanton
 Montecarlo (Monte Carlo) – film del 1926 diretto da Christy Cabanne
 Montecarlo (Monte Carlo) – film del 1930 diretto da Ernst Lubitsch
 Montecarlo (Monte Carlo) – film del 1956 diretto da Samuel A. Taylor
 Monte Carlo – film del 2011 diretto da Tom Bezucha

Geografia 
 Monte Carlo – comune brasiliano
 Monte Carlo – montagna nel castello di Fiorentino, San Marino
 Monte Carlo – città del Principato di Monaco

Altro
 Metodo Monte Carlo – metodo usato in statistica per trarre stime attraverso simulazioni
 Circuito di Monte Carlo – circuito automobilistico
 Monte-Carlo Rolex Masters – in passato Monte Carlo Open e Monte Carlo Masters – torneo di tennis maschile
 Rally di Monte Carlo – evento del campionato del mondo di Rally

Pagine correlate 
 Montecarlo (disambigua)
 Radio Monte Carlo